Shades of Brown è un album studio degli MDC.

Tracce

Collegamenti esterni